Bald Rock steht für

 Bald Rock (Nova Scotia), Ort in Kanada
 Bald-Rock-Nationalpark, Australien

Berge:
 Bald Rock (Alabama)
 Bald Rock (Mariposa County, Kalifornien)
 Bald Rock (Plumas County, Kalifornien)
 Bald Rock (Kentucky)
 Bald Rock (Maine)
 Bald Rock (Montana)
 Bald Rock (Henderson County, North Carolina, 879 m)
 Bald Rock (Henderson County, North Carolina, 983 m)
 Bald Rock (Jackson County, North Carolina)
 Bald Rock (South Carolina)
 Bald Rock (Augusta County, Virginia)
 Bald Rock (Carroll County, Virginia)
 Bald Rock (Grayson County, Virginia)
 Bald Rock (Russell County, Virginia)
 Bald Rock (Scott County, Virginia)
 Bald Rock (Tazewell County, Virginia)

Insel in den Vereinigten Staaten:
 Bald Rock (Maine), Hancock County